La seconda edizione dell'IWAS European Championship, che si è disputata dall'8 novembre al 16 novembre 2008 in Belgio, è un torneo per squadre nazionali di hockey in carrozzina organizzato dall'ICEWH, organismo che amministra tale sport in ambito mondiale.

Ai nastri di partenza della manifestazione, disputata presso il PTS Eisden di Maasmechelen, hanno preso parte otto formazioni.

Squadre partecipanti

Prima fase 
 Tutti gli orari si riferiscono all'ora locale (UTC+1)

Girone A

Girone B

Seconda fase

Playoff (5º- 8º posto)

Playoff (1º- 4º posto)

Finale 7º - 8º posto

Finale 5º - 6º posto

Finale 3º - 4º posto

Finale

Premi

Arbitri

Statistiche

Marcatori

Collegamenti esterni 
 

2008